Das Internazionali Trismoka 2011 war die sechste Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Bergamo. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 7. bis 13. Februar 2011 in der Halle ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 42.500 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Italiener Andreas Seppi, der im Finale den an Position vier gesetzten Luxemburger Gilles Müller nach einem Satzrückstand in drei Sätzen besiegte. Es war Seppis zweiter Erfolg beim Turnier in Bergamo, das er 2008 das erste Mal gewann. Es war außerdem der vierte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste der Saison. Für Müller war es die zweite Finalniederlage in Bergamo hintereinander. Vorjahressieger Karol Beck scheiterte in diesem Jahr an Position zwei gesetzt in der ersten Runde.

Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung bestehend aus dem Dänen Frederik Nielsen und dem Briten Ken Skupski das Finale gegen die ebenfalls ungesetzten Russen Michail Jelgin und Alexander Kudrjawzew. Sie profitierten dabei von einer Verletzung Kudrjawzews, der sich im Halbfinale der Einzelkonkurrenz gegen den späteren Turniersieger verletzte und so im Doppelfinale nicht antreten konnte. Es war Nielsens 14. Doppelerfolg bei einem Challenger-Turnier seiner Karriere und der zweite der Saison. Für Skupski war es der achte Turniergewinn im Doppel in dieser Kategorie und der erste der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Titel. Die Titelverteidiger Jonathan Marray und Jamie Murray nahmen in diesem Jahr nicht am Wettbewerb teil.

Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage. Der an Position fünf gesetzte Somdev Devvarman konnte nicht an der Einzelkonkurrenz teilnehmen, wodurch Alberto Brizzi als Lucky Loser in das Hauptfeld rückte.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 86 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Bergamo